Noris steht für:

 Noris, allegorischer Name der Stadt Nürnberg, siehe Nürnberg #Name, Wappen und Signet
 Norisbank, deutsches Kreditinstitut
 Noris-Spiele, deutscher Spieleverlag
 Noris, Markenzeichen, siehe Staedtler #Geschichte
 Noris, ehemalige Handelsmarke, siehe Conrad Electronic #Handelsmarken

Noris ist der Familienname folgender Personen:
 Assia Noris (1912–1998), italienische Schauspielerin
 Enrico Noris (1631–1704), italienischer Kardinal und Kustos der Vatikanischen Bibliothek
 Fritz Steinmetz-Noris (1860–1923), deutscher Maler
 Günter Noris (1935–2007), deutscher Bandleader und Komponist
 Hans Noris (1883–1954), deutscher Architekt
 Joe Noris (* 1951), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Matteo Noris (1640–1714), italienischer Librettist

Siehe auch:
 Sizzo de Noris
 Norisring
 Norissteig
 Norisch
 Norris